Экстра М:

 «Экстра М» — еженедельная московская бесплатно распространяемая рекламная газета.
 «Экстра М» — московская макаронная фабрика.